Dugesia improvisa és una espècie de triclàdide dugèsid que habita a l'illa de Naxos, Grècia. El nom específic prové de l'adjectiu llatí improvisus (imprevist) i fa referència a la sorpresa dels autors al descobrir una segona espècie a la petita illa de Naxos, de la que ja se'n coneixia una altra espècie, D. ariadnae.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. improvisa està estretament emparentada amb altres espècies gregues, principalment de l'est del mar Egeu.

Referències 

Improvisa